Unitins FM é uma emissora de rádio brasileira da cidade de Palmas, Tocantins, opera em 96,1 MHz, e pertence a Unitins.

História 
Foi criada em 1 de fevereiro de 2000 e é transmitida na frequência 96,1 MHz para toda a região central do Tocantins, abrangendo mais de 39 municípios do interior do estado, além da capital. 

É a rádio FM de maior alcance no estado do Tocantins, pois pode ser sintonizada em alguns locais que estão a mais de 150 km de Palmas (em linha reta). A emissora faz parte do Instituto de Radiodifusão Educativa do Tocantins/Redesat, que é uma autarquia do governo do Tocantins.

Em primeira coletiva de imprensa após a posse do governador Mauro Carlesse, no dia 1.º de janeiro de 2019, foi anunciada que a Fundação Redesat seria incorporada à Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Com isso, a 96 FM passou a ser administrada pela Secretaria Estadual de Comunicação (Secom) e manteve sua programação.

Em 1 de fevereiro de 2022, seu nome é alterado para Unitins FM.

Ver também 
 Universidade Estadual do Tocantins
 TV Educativa do Tocantins

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Instituições governamentais estaduais do Tocantins
96 FM
Estações de rádio públicas do Brasil
Estações de rádio fundadas em 2000